Contea di Nicholas o Nicholas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Nicholas (Kentucky)
 Contea di Nicholas (Virginia Occidentale)